Comunas francesas
 Sère (Gers)
 Esquièze-Sère
 Sère-Rustaing
 Sère-Lanso
 Sère-en-Lavedan

Desambiguações de topônimos